Bonald ist der Name von

 José Manuel Caballero Bonald (1926–2021), spanischer Dichter und Schriftsteller
 Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald (1754–1840), französischer Staatsmann und Philosoph
 Louis-Jacques-Maurice de Bonald (1787–1870), Kardinal und Erzbischof von Lyon
 Pierre Bonald (1460–1462), Bischof von Rieux, Frankreich